Setenil de las Bodegas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Setenil de las Bodegas (ort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Setenil de las Bodegas (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar